Der Begriff Schneckenstein bezeichnet:

 einen sächsischen Felsen, siehe Schneckenstein (Fels)
 einen Ortsteil von Tannenbergsthal/Vogtl., siehe Schneckenstein (Tannenbergsthal)